Chanfreau ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Chanfreau (* 1983), finnische Künstlerin
 Gail Chanfreau, Ehename von Gail Sherriff (* 1945), französische Tennisspielerin
 Jean-Baptiste Chanfreau (* 1947), französischer Tennisspieler